Нічни́ця (Myotis) — рід ссавців з родини лиликових (Vespertilionidae) ряду лиликоподібних (Vespertilioniformes), один із найбагатших за видовим складом рід світової фауни і найбагатший за видовим складом рід ссавців України.

Поширення 
Цей рід є найбільш широко розповсюдженою групою рукокрилих. Він відсутній тільки в арктичних, субарктичних, антарктичних регіонах і багатьох океанічних островах. Відповідно так же широко варіюють і середовища проживання видів: різного типу ліси, рідколісся, чагарники, гірські місцевості, а види Myotis hasseltii та Myotis vivesi, за повідомленнями, ловлять здобич над поверхнею океану.

Поведінка 
Печери є звичайним місцем для спочинку видів роду Myotis, однак вони також використовують порожнисті дерева, щілини в каменях і структури, створені людиною. Усі види спочивають вдень і харчуються вночі. Myotis lucifugus досягають швидкості польоту 35 км/год., середня швидкість 20 км/год. Місця спочинку можуть змінюватись сезонно. Myotis lucifugus можуть мігрувати на 275 км від літніх до зимових сідал. Раціон складається переважно з комах. Харчуються переважно на висоті 2 метри над поверхнею землі чи води. відомо, що Myotis vivesi полює на рибу і малих ракоподібних. Myotis adversus також можуть споживати рибу. хоча основною їжею є комахи. Myotis lucifugus взимку можуть впадати в стан бездіяльності. У цього ж виду мабуть спостерігається найбільша різниця в температурах тіла, від 6.5 до 54 °C.

Морфологія

Морфометрія 
Голова й тіла довжиною 35—100 мм, хвіст довжиною 28—65 мм, передпліччя довжиною 28—70 мм. Myotis siligorensis, найменший вид Старого Світу важить 2.3—2.6 грама, Myotis myotis, найбільший вид роду важить 18—45 грамів.

Опис 
Верх тіла димчасто-коричневий, низ блідіший. Деякі види мають світлі й темні фази. Myotis formosus виділяється своїм помаранчевим забарвленням. Myotis vivesi темно-бурого чи світло-брунатного забарвлення зверху, білуватого знизу.

Українські види 

Рід у обсязі світової фауни включає понад 140 сучасних видів, у фауні України відомо ≈ 10 видів.

 Нічниця гостровуха (Myotis blythii)
 Нічниця велика (Myotis myotis)
 Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii), бехштейнова
 Нічниця війчаста (Myotis nattereri), наттерерова
  — Myotis tschuliensis (нічниця чулійська)
 Нічниця триколірна (Myotis emarginatus)
 Нічниця ставкова (Myotis dasycneme)
 Нічниця водяна (Myotis daubentonii), даубентонова
 Нічниця північна (брандтова)
 Нічниця вусата (фактично комплекс близьких видів):
  — нічниця вусата — Myotis mystacinus s. str.
  — нічниця степова, або кавказька — Myotis aurascens
  — нічниця мала — Myotis alcathoe

Види 

 Myotis adversus (Horsfield, 1824)
 Myotis aelleni Baud, 1979
 Myotis albescens (E. Geoffroy, 1806)
 Myotis alcathoe von Helversen and Heller, 2001
 Myotis altarium Thomas, 1911
 Myotis alticraniatus Osgood, 1932
 Myotis ancricola Kruskop, Borisenko, Dudorova, & Artyushin, 2018
 Myotis anjouanensis Dorst, 1960
 Myotis annamiticus Kruskop and Tsytsulina, 2001
 Myotis annatessae Kruskop & Borisenko, 2013
 Myotis annectans (Dobson, 1871)
 Myotis arescens Osgood, 1943
 Myotis armiensis Carrión-Bonilla & Cook, 2020
 Myotis atacamensis (Lataste, 1892)
 Myotis ater (Peters, 1866)
 Myotis attenboroughi Moratelli et al., 2017
 Myotis auriculus Baker and Stains, 1955
 Myotis australis (Dobson, 1878)
 Myotis austroriparius (Rhoads, 1897)
 Myotis badius Tiunov, Kruskop & Feng, 2011
 Myotis bakeri Moratelli et al., 2019
 Myotis barquezi Novaes et al., 2022
 Myotis bartelsii (Jentink, 1910)
 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
 Myotis blythii (Tomes, 1857)
 Myotis bocagii (Peters, 1870)
 Myotis bombinus Thomas, 1906
 Myotis borneoensis J. Edwards Hill & Francis, 1984
 Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
 Myotis browni E. H. Taylor, 1934
 Myotis bucharensis Kuzyakin, 1950
 Myotis californicus (Audubon and Bachman, 1842)
 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
 Myotis caucensis J. A. Allen, 1914
 Myotis chiloensis (Waterhouse, 1840)
 Myotis chinensis (Tomes, 1857)
 Myotis ciliolabrum (Merriam, 1886)
 Myotis clydejonesi Moratelli, D. E. Wilson, A. L. Gardner, Fisher, & Gutierrez, 2016
 Myotis cobanensis Goodwin, 1955
 Myotis crypticus Ruedi, Ibáñez, Salicini, Juste & Puechmaille, 2019 
 Myotis csorbai Topál, 1997
 Myotis dasycneme (Boie, 1825)
 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
 Myotis davidii (Peters, 1869)
 Myotis dieteri Happold, 2005
 Myotis diminutus Moratelli & Wilson, 2011
 Myotis dinellii O. Thomas, 1902
 Myotis dominicensis Miller, 1902
 Myotis elegans Hall, 1962
 Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
 Myotis escalerai Cabrera, 1904
 Myotis evotis (H. Allen, 1864)
 Myotis federatus O. Thomas, 1916
 Myotis fimbriatus (Peters, 1871)
 Myotis findleyi Bogan, 1978
 Myotis flavus Shamel, 1944
 Myotis formosus (Hodgson, 1835)
 Myotis fortidens Miller and Allen, 1928
 Myotis frater G.M. Allen, 1923
 Myotis gomantongensis Francis and Hill, 1998
 Myotis goudoti (A. Smith, 1834)
 Myotis grisescens A.H. Howell, 1909
 Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939
 Myotis handleyi Moratelli, Gardner, de Oliveira & Wilson, 2013
 Myotis hasseltii (Temminck, 1840)
 Myotis hayesi Csorba & Furey, 2022
 Myotis hermani Thomas, 1923
 Myotis horsfieldii (Temminck, 1840)
 Myotis hoveli D. L. Harrison, 1964
 Myotis hyrcanicus Benda, Reiter, & Vallo in Benda, Faizolâhi, Andreas, Obuch, Reiter, Ševčík, Uhrin, Vallo, & Ashrafi, 2012
 Myotis ikonnikovi Ognev, 1912
 Myotis indochinensis Nguyen Truong Son, Görföl, Francis, Motokawa, Estók, Endo, Thong Dinh Vu, Nguyen Xuan Dang, Oshida, & Csorba, 2013
 Myotis insularum (Dobson, 1878)
 Myotis izecksohni Moratelli, Peracchi, Dias & de Oliveira, 2011
 Myotis keaysi (J.A. Allen, 1914)
 Myotis keenii (Merriam, 1895)
 Myotis laniger Peters, 1871
 Myotis larensis LaVal, 1973
 Myotis lavali Moratelli, Peracchi, Dias, & J. A. Oliveira, 2011
 Myotis leibii (Audubon and Bachman, 1842)
 Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)
 Myotis longicaudatus Ognev, 1927
 Myotis longipes (Dobson, 1873)
 Myotis lucifugus (Le Conte, 1831)
 Myotis macrodactylus (Temminck, 1840)
 Myotis macropus (Gould, 1854)
 Myotis macrotarsus (Waterhouse, 1845)
 Myotis martiniquensis LaVal, 1973
 Myotis melanorhinus (Merriam, 1890)
 Myotis midastactus Moratelli & Wilson, 2014
 Myotis moluccarum Thomas, 1915
 Myotis montivagus (Dobson, 1874)
 Myotis moratellii Novaes, Cláudio, Carrión-Bonilla, Abreu, Wilson, Maldonado & Weksler, 2021
 Myotis morrisi Hill, 1971
 Myotis muricola (Gray, 1846)
 Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
 Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
 Myotis nesopolus (Miller, 1900)
 Myotis nigricans (Schinz, 1821)
 Myotis nimbaensis Simmons, Flanders, Fils, Parker, Suter, Bamba, Douno, Keita, Morales & Frick, 2021
 Myotis nipalensis (Dobson, 1871)
 Myotis nyctor LaVal & A. Schwartz, 1974
 Myotis occultus Hollister, 1909
 Myotis oxyotus (Peters, 1867)
 Myotis pampa Novaes, Wilson, Moratelli, 2021
 Myotis peninsularis (Miller, 1898)
 Myotis pequinius Thomas, 1908
 Myotis petax Hollister, 1912
 Myotis peytoni Wroughton & Ryley, 1913
 Myotis phanluongi Borisenko, Kruskop and Ivanova, 2008
 Myotis pilosatibialis LaVal, 1973
 Myotis pilosus (W. Peters, 1869)
 Myotis planiceps Baker, 1955
 Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971
 Myotis punicus Felten, Spitzenberger and Storch, 1977
 Myotis ridleyi (Thomas, 1898)
 Myotis riparius Handley, 1960
 Myotis rosseti Oey, 1951
 Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806)
 Myotis rufoniger (Tomes, 1858)
 Myotis rufopictus (Waterhouse, 1845)
 Myotis schaubi Kormos, 1934
 Myotis scotti Thomas, 1927
 Myotis secundus Ruedi, Csorba, Lin & Chou, 2015
 Myotis septentrionalis (Trouessart, 1897)
 Myotis sibiricus (Kastschenko, 1905)
 Myotis sicarius Thomas, 1915
 Myotis siligorensis (Horsfield, 1855)
 Myotis simus Thomas, 1901
 Myotis sodalis Miller and Allen, 1928
 Myotis soror Ruedi, Csorba, Lin & Chou, 2015
 Myotis sowerbyi A. B. Howell, 1926
 Myotis stalkeri Thomas, 1910
 Myotis taiwanensis Ärnbäck-Christie-Linde, 1908
 Myotis thysanodes (Miller, 1897)
 Myotis tricolor (Temminck, 1832)
 Myotis tschuliensis Kuzyakin, 1935
 Myotis velifer (J.A. Allen, 1890)
 Myotis vivesi Menegaux, 1901
 Myotis volans (H. Allen, 1866)
 Myotis weberi (Jentink, 1890)
 Myotis welwitschii (Gray, 1866)
 Myotis yanbarensis Maeda and Matsumara, 1998
 Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)
 Myotis zenatius  Ibáñez, Juste, Salicini, Puechmaille & Ruedi, 2019

Джерела 
 Нічниці у Червоній книзі України
 Загороднюк І. Контрольний список родів і видів кажанів України // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 42–46. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 Види нашої фауни / Український центр охорони кажанів
 Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. — Київ, 2002. — 108 с. (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).
 

Лиликові

Роди ссавців
Роди ссавців України